Gale Sondergaard – attrice statunitense
 Kasper Søndergaard – pallamanista danese
 Knud Søndergaard – attivista danese
 Lars Søndergaard – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Tom Søndergaard – calciatore danese